Magnone – Eccitazione collettiva in un solido cristallino
 Magnone – Frazione del Comune di Vezzi Portio in Liguria
 Magnone – Torrente che scorre in Trentino